Молодёжный — посёлок в Павловском районе Алтайского края. Входит в состав сельского поселения Колыванский сельсовет.

География 
Расположен в 10 км к северо-западу от села Колыванское.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 76 %.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Алтайский край)